Татауров Починок — деревня в Сокольском районе Вологодской области на реке Наремка.

Входит в состав Пельшемского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пельшемский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 45 км, до центра муниципального образования Марковского — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Дикое, Березов Починок, Верхняя Сторона.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Татауров Починок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)